Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maryna Zanevs'ka che ha battuto in finale Estrella Cabeza-Candela 6-2, 65-7, 6-0.

Teste di serie

 Estrella Cabeza-Candela (finale)
 Elica Kostova (quarti di finale)
 Séverine Beltrame (secondo turno)
 Teliana Pereira (secondo turno)

 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Alison Van Uytvanck (quarti di finale)
 Leticia Costas (primo turno)
 Myrtille Georges (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2012